Guglielmo il Maresciallo, nobile inglese (1145-1219)
William Marshall, generale britannico
William Marshall (1845-1907), zoologo tedesco
William Marshall (1849-1921), tennista britannico
William Marshall (1885-1943), direttore della fotografia statunitense
William Marshall (1924-2003), attore statunitense
William Marshall (1917-1994),  attore e regista statunitense
William Rainey Marshall, politico statunitense